Valentine's Day (Día de San Valentín) puede referirse a:

Cine

Películas 
 Valentine's Day (2010), comedia romántica;
 Valentine's Day, película de 2008.

Televisión 
 Valentine's Day (1964), serie de televisión estadounidense;
 Valentine's Day, episodio de la comedia de televisión The Office;
 Valentine's Day, episodio de la primera temporada de Bob Esponja;

Música 
 Valentine's Day, canción del álbum The Lexicon of Love de ABC;
 Valentine's Day, canción del álbum Blood, Sweat & Tears 4;
 Valentine's Day, canción del álbum I Feel Alright de Steve Earle;
 Valentine's Day, canción del álbum Minutes to Midnight de Linkin Park;
 Valentine's Day, canción del álbum Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death) de Marilyn Manson;
 Valentine's Day, canción del álbum Tunnel of Love de Bruce Springsteen;
 Valentine's Day, canción del álbum Never Die Young de James Taylor.
 Valentine's Day, canción del álbum The Next Day'' de David Bowie.